Le tournoi du Colorado est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1974, classée en catégorie VS Tour, se dispute à Denver du 23 au .

Evonne Goolagong remporte le simple dames. En finale, elle bat Chris Evert.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Françoise Dürr et Betty Stöve.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Colorado
 Saison 1974 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1974
Colorado
Tennis aux États-Unis en 1974
Tennis en septembre 1974